

Patronymie 
 Antoine Antignac (1770–1823), chansonnier français ;
 Joseph Antignac (1895-1976), militaire et haut-fonctionnaire français ;
 Corinne Antignac, généticienne française.

Toponymie 
 Antignac, commune française du Cantal ;
 Antignac, ancienne commune française de la Charente-Maritime, auj. intégrée à Saint-Georges-Antignac ;
 Antignac, commune française de la Haute-Garonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France